Неотло́жка:
 Неотложка — разговорное название системы организации скорой и неотложной медицинской помощи.
  — неотложная медицинская помощь как раздел медицины.
 «Неотложка» — российский 16-серийный драматический телевизионный художественный фильм 2003 года.
 «Неотложка-2» — российский 8-серийный драматический телевизионный художественный фильм 2005 года; продолжение сериала «Неотложка» 2003 года.

См. также